Barozzi ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Barozzi, italienischer Schauspieler
 Francesco Barozzi (Francisco Barozzi; 1537–1604), venezianischer Mathematiker
 Iwan Antonowitsch  Barozzi de Els (1805–1863), russischer Geologe und Metallurg
 Sebastiano Barozzi (1804–1884), italienischer Dichter 
 Umberto Barozzi (1881–1929), italienischer Sprinter

Siehe auch:
  Barozzi (Familie)
 Giacomo Barozzi da Vignola